Ercklentz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ercklentz (1876–1962), preußischer Landrat in Grünberg i. Schles. und Frankenstein in Schlesien
 Sabine Ercklentz (* 1967), deutsche Trompeterin und Komponistin
 Wilhelm Ercklentz (1872–1948), deutscher Internist